Hrvatska:
Ljubač (Ražanac), naselje u općini Ražanac
Ljubač (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika
Ljubač (Knin). gradsko naselje Knina